Der Kanton Rugles war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Évreux, im Département Eure und in der Region Haute-Normandie; sein Hauptort war Rugles. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2001 bis 2015 Patrick Verdavoine (PS). 

Der 16 Gemeinden umfassende Kanton war 215,07 km² groß und hatte 7849 Einwohner (Stand: 2012).

Gemeinden

Bevölkerungsentwicklung 

Rugles
Aufgelöst 2015